Греъм може да се отнася за:
 Хора
 Били Греъм (р. 1918), американски духовник
 Дейви Греъм (1940-2008), английски музикант
 Джордж Греъм (р. 1944), шотландски футболист
 Кенет Греъм (1859-1932), британски писател
 Лорън Греъм (р. 1967), американска актриса
 Марта Греъм (1894-1991), американска танцьорка
 Томас Греъм (1805-1869), британски химик
 Окръзи в САЩ
 Греъм (окръг, Аризона)
 Греъм (окръг, Канзас)
 Греъм (окръг, Северна Каролина)